Die 62. Rallye Schweden war der 2. von 13 FIA-Weltmeisterschaftsläufen 2014. Die Rallye bestand aus 24 Wertungsprüfungen und wurde zwischen dem 5. und dem 8. Februar gefahren in Schweden und dem grenznahen Norwegen.

Berichte

1. Tag (Mittwoch, 5. Februar) 
Beim Shakedown war Mads Østberg im Citroën DS3 WRC der Schnellste vor Jari-Matti Latvala im VW Polo R WRC und Teamkollege Kris Meeke.
Der Volkswagen-Junior-Fahrer Andreas Mikkelsen führte nach dem ersten Tag die Rallye an. Er gewann die erste Wertungsprüfung von 1. 9 Kilometern vor Sébastien Ogier mit 0, 8 Sekunden und Ott Tänak mit 2, 2 Sekunden Vorsprung. Wieder mit am Start, nach längerer Pause in der WRC, Henning Solberg mit Beifahrerin Ilka Minor, die im Vorjahr bei Evgeny Novikov mitfuhr. Die Routiniers kamen auf den sechsten Platz mit einem Ford Fiesta RS WRC.

2. Tag (Donnerstag, 6. Februar) 
Der zweite Tag der Rallye Schweden stand im Zeichen des Duells Mikkelsen gegen Ogier (beide VW). Die Wertungsprüfungen 3-6 wurden in der Heimat von Mikkelsen, in Norwegen, gefahren. Nach der siebten WP führte Ogier mit 5, 8 Sekunden vor Mikkelsen. In der fünften Wertungsprüfung ließ sich Ott Tänak (Ford) die Bestzeit gutschreiben, trotzdem konnte ihn Jari-Matti Latvala (VW) überholen und den Tag als Dritter abschließen. Zeitgleich lagen Mads Østberg (Citroën) und Mikko Hirvonen (Ford) nach dem zweiten Tag auf dem fünften Rang. Die Hyundai-Fahrer Thierry Neuville und Juho Hänninen fuhren auf Rang 7 und 8. Neuville zeigte in WP 5, welches Potenzial im Hyundai i20 WRC steckt und verpasste die Bestzeit um nur eine halbe Sekunde. Henning Solberg (Ford) fiel wegen eines Reifenschadens in WP 7 aus den ersten Zehn heraus und wurde am Abend auf Platz 13 gewertet.

3. Tag (Freitag, 7. Februar) 
In der achten Wertungsprüfung rutschte der Führende Ogier von der Straße und blieb im Schnee stecken. Rund vier Minuten verlor der amtierende Weltmeister bei diesem Missgeschick. Mikkelsen und Latvala kämpften um die Spitze. Latvala übernahm in der zehnten Wertungsprüfung die Führung im Gesamtklassement und gab diese nicht mehr ab bis zum Abend. Latvala führte die Rallye an mit 4, 8 Sekunden Vorsprung vor Mikkelsen und Østberg mit 42, 3 Sekunden. Hirvonen folgte als erster Ford-Fahrer auf Platz vier. Gaststarter Henning Solberg gewann die 11. Wertungsprüfung und damit die erste seit der Rallye Portugal 2009. Robert Kubica rutschte zwei Mal von der Fahrbahn und blieb jeweils im Schnee stecken. Der Ford-Fiesta-Fahrer verlor über zwanzig Minuten auf die Spitze.

4. Tag (Samstag, 8. Februar) 
Hyundai erlebte einen schwierigen dritten Tag und schied am Freitag mit beiden Autos aus wegen technischen Problemen. Neuville und Hänninen konnten am Samstag dank dem Rallye-2-Reglement wieder starten. Mikkelsen (VW) machte kaum Fehler aber Latvala (VW) behielt die Oberhand und gewann die Rallye Schweden. Østberg (Citroën) kam mit einer soliden Leistung über die Tage und wurde Dritter. Ärgern musste sich Østberg nur am Freitag, als ihn Kubica blockierte nach einem Ausritt. Drei zusätzliche Weltmeisterschaftspunkte für den Sieg bei der Power-Stage gingen an Østberg, zwei an Latvala und einen an Hirvonen, der als bester Ford-Fahrer Vierter wurde. Ogier fuhr auf den sechsten Platz und überholte zuletzt Solberg.

Meldeliste 
Nicht als WRC und WRC-2 gemeldete Fahrzeuge wurden in dieser Liste nicht erfasst.

Klassifikationen

Endergebnis

Wertungsprüfungen

Fahrerwertung nach der Rallye 
Das Punktesystem für die ersten zehn Fahrer ist 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1. Für die Power-Stage erhalten die drei schnellsten Fahrer jeweils 3-2-1 Bonuspunkte für die Fahrer-Weltmeisterschaft.

Weblinks 

 Offizielle Seite WRC: https://www.wrc.com/

Einzelnachweise 

Schweden
2014